Sörfjärden kan syfta på:

 Sörfjärden, Mälaren – ett vattendrag i Mälaren, 
 Sörfjärden, Luleå – vid Likskärsbanken på insidan om sättarna i Luleå kommun
 Sörfjärden, Skellefteå – en fjärd vid Skelleftehamn
 Sörfjärden, Nordanstigs kommun – en liten kustort i Nordanstigs kommun, 
Sörfjärden (Bygdeå socken, Västerbotten) – sjö i Robertsfors kommun, 
Sörfjärden (Holmöns socken, Västerbotten) – sjö i Umeå kommun,  (27 ha)

Se även 
 Söderfjärden (olika betydelser)